Toyota Tarago steht für:
* einen Van der Marke Toyota, der 1984–1990 in Australien im Angebot war, siehe Toyota TownAce 
 einen Van der Marke Toyota, der 1990–2006 in Australien im Angebot war, siehe Toyota Estima